

Persone 
Harry Robbins Haldeman (1926, Los Angeles – 1993, Santa Barbara)
Edith Haldeman (1905, New York – 1984, New York), un'attrice statunitense
Joe Haldeman (* 1943, Oklahoma City), un autore di fantascienza statunitense

Geografia 
 Haldeman – comunità non incorporata nella contea di Rowan, Kentucky